Норбе́рту Мурара Не́ту (; 19 июля 1989, Араша, Минас-Жерайс, Бразилия), более известный как Не́ту — бразильский футболист, вратарь клуба «Борнмут». Выступал за сборную Бразилии.

Клубная карьера 
Свою карьеру Нету начал в молодёжной команде «Крузейро», но уже через год перешёл в «Атлетико Паранаэнсе», с которым и заключил свой первый профессиональный контракт. За основную команду Нету дебютировал 17 августа 2009 года в поединке против «Гремио Баруэри» и в первом же матче юный вратарь отстоял на ноль, а команда победила (3:0). В 2009 году Нету провёл ещё один матч в основе «Атлетико» против «Ботафого» и вновь ворота молодого бразильца остались нераспечатанными. В 2010 году Нету стал основным вратарём «Атлетико» и провёл за него 34 матча, выйдя в основном составе 33 раза.

В январе 2011 года Нету перешёл в итальянскую «Фиорентину», которая заплатила за трансфер молодого бразильца 3,5 миллиона евро. Дебют Нету в итальянском клубе состоялся в 4-м раунде кубка Италии в матче против «Эмполи», который завершился победой «фиалок» 2:1. В серии А бразильский вратарь дебютировал в 35-м туре в поединке против «Аталанты». Первый матч в основе «Фиорентины» завершился поражением «фиалок» 0:2. Следующий выход в основе принёс Нету первый матч на ноль. Поединок 38-го тура против «Кальяри» завершился нулевой ничьей.

7 июля 2017 года игрок перешёл из «Ювентуса» в «Валенсию». Трансфер между клубами оценивается в € 7 млн. Контракт бразильца с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Летом 2019 года Нето перешел в каталонскую «Барселону», сумма сделки составляет 28 миллионов евро. Тем самым став третьим вратарём команды.

Карьера в сборной 
Летом 2012 года Нету принял участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. В первых двух матчах турнира против Египта и Беларуси Нету выходил в основном составе, но затем в оставшихся матчах место основного вратаря занял Габриэл. Сборная Бразилии на олимпийском турнире дошла до финала, где уступила сборной Мексики. Этот результат позволил Нету стать серебряным призёром Олимпийских игр. Несколько раз вызывался на матчи сборной Бразилии, но на поле ни разу не вышел.

Достижения 
«Ювентус»
 Чемпион Италии (2): 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Италии (2): 2015/16, 2016/17

«Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/2021

Сборная Бразилии (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Борнмут»